Український козацький рід (чи роди), споріднений з родами Горленків і Домонтовичів.

До нього належать:
 Гайдай Михайло Петрович (*21 листопада 1878 — †9 вересня 1965) — хоровий диригент і фольклорист, збирач народних пісень і дум;
 Гайдай Зоя Михайлівна (*19 травня (1 червня) 1902 — ↑21 квітня 1965) — українська радянська оперна співачка.
 Гайдай Леонід Іович (*30 січня 1923 — †19 листопада 1993) — відомий радянський кінорежисер, кіносценарист;
 Гайдай Георгій Федорович — український музейний працівник і дослідник української минувшини.

Деякі представники роду з Полтавщини в 1930х роках зазнали репресій.
Цікаво також зазначити, що нащадком цього роду є колишній Міністр Внутрішніх Справ України Юрій Луценко, його бабуся носила прізвище Гайдай.

Джерела 
 http://www.pryluky.com/index.php/krayeznavstvo/krayeznavtsi/8-krayeznavtsi/152-2009-03-14-15-59-25.html
 http://www.abc-people.com/archives/a-3-4.htm 
 http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Petnomuz/2009_4/021.pdf
 http://www.nso.org.ua/ua/news/2461

Українські козацькі роди